Лепча — народность в Сиккиме.

Лепча — язык, распространённый среди народа лепча.

Лепча — письмо, которое использовал язык лепча.